Ел Серо Колорадо има више значења:

 Ел Серо Колорадо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Серо Колорадо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику